La Duck Walk (in inglese "passo dell'anatra") è un movimento inventato da Chuck Berry nel 1956 e successivamente adottato anche da altri chitarristi quali Angus Young degli AC/DC.

La Duck Walk si esegue saltando su una gamba e muovendo l'altra avanti e indietro, imitando vagamente la camminata di un'anatra. La "Duck Walk" venne eseguita anche da C.C. DeVille nel video dei Poison Unskinny Bop e occasionalmente da Michael Jackson durante i concerti. Talvolta è usato anche da Slash.

Note

Altri progetti 

Rock
Danza statunitense